Campionatul Balcanic de Atletism din 2020 s-a desfășurat între 19 și 20 septembrie 2020 pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, România. Au participat 256 de sportivi (109 femei, 147 de bărbați) din 11 țări.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RE - record european; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 
  Balkan Senior Championships la Asociația Balcanică a Federațiilor de Atletism
 Rezultate la Federația Română de Atletism
  Balkan Championships la Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism
  2020 Balkan Athletics Championship la athleticspodium.com

2020 în sport
Campionatul Balcanic de Atletism
Competiții sportive internaționale găzduite de România
Sport în Cluj-Napoca